Прва лига Републике Српске у фудбалу 2001/02. је седма по реду сезона Прве лиге Републике Српске у организацији Фудбалског савеза Републике Српске. Прво коло сезоне је почело 16. августа 2001. а посљедње 30. коло је завршено 29. маја 2002. године. У овој сезони се такмичило 16 клубова.На крају првак Српске постала је екипа Леотар Требиње.

Шест првопласираних клубова се квалификовало за прво учешће у новооснованој Премијер лиги, односно првој сезони Премијер лиге 2002/03. као услов за даље квалификације у европска такмичења. На крају ове сезоне ни један од клубова није испао у Другу лигу Републике Српске.

Клубови

Резултати

Коначна табела 

ИГ = Играо утакмица; Д = Добио; Н = Нерјешено; ИЗ = Изгубио; ГД = Голова дао; ГП = Голова примио; ГР = Гол-разлика ; Бод = Бодови

Види још 
 Прва лига Републике Српске у фудбалу
 Фудбалски савез Републике Српске

Референце

Спољашње везе 
 Фудбалски Савез Републике Српске 
 РС-Спорт  

Прва лига Српске у фудбалу
Сезона 2001/02. у босанскохерцеговачком фудбалу